Sporastatia är ett släkte av lavar. Sporastatia ingår i familjen Catillariaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporastatia